Beaumont kan henvise til:

Steder

Canada 

 Beaumont, Alberta
 Beaumont, Quebec

Frankrig 
Kommuner:
 Beaumont, Ardèche
 Beaumont, Corrèze
 Beaumont, Gers
 Beaumont, Haute-Loire
 Beaumont, Meurthe-et-Moselle
 Beaumont, Puy-de-Dôme
 Beaumont, Haute-Savoie
 Beaumont, Vienne
 Beaumont, Yonne

England 

 Beaumont College, Old Windsor, Berkshire
 Beaumont, Cumbria
 Beaumont Cut, en kanal lukket i 1930-erne
 Beaumont Street, Oxford

USA 

 Beaumont, Californien
 Beaumont, Kansas
 Beaumont Scout Reservation, High Ridge, Missouri
 Beaumont, Ohio
 Beaumont, Texas
 Beaumont, Mississippi
 Beaumont (Amtrak station)
 Beaumont, Wisconsin

Andre steder 

 Beaumont, Belgien, i provinsen Hainaut
 Beaumont, Dublin, en forstad til Dublin, Ireland
 Beaumont, Grand'Anse, kommune i Haiti
 Beaumont, New Zealand, en kvarter i Otago
 Beaumont, South Australia, en forstad til Adelaide

Personer 

 Beaumont (navn)
 Beaumont Newhall (1908–1993), kurator, kunsthistorier, forfatter, og fotografer

Bygning 

 Beaumont Palace, Oxford, England
 Beaumont House, Beaumont, Australien
 Beaumont Tower, East Lansing, Michigan, US on the campus of Michigan State University

Hospitaler 

 Beaumont Hospital, Dublin, Ireland
 William Beaumont Army Medical Center, El Paso, Texas, US
 Beaumont Hospital, Grosse Pointe, Michigan, US
 Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan, US
 Beaumont Hospital, Troy, Michigan, US

Anden brug 
 Beaumont (automobile), et mærke af biler producere af General Motors i Canada
 Beaumont (månekrater), et månekrater
 Beaumont, Britisk band dannet af Keith Girdler og Paul Stewart af Blueboy
 Jeffrey Beaumont, protagonist af Blue Velvet (film)
 “Beaumont”, a sang fra 3OH!3's 3. album Streets of Gold

Se også 

 Beaumont-cum-Moze, Essex
 Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne
 Beaumont-du-Ventoux, Vaucluse
 Beaumont-en-Auge, Calvados
 Beaumont-en-Cambrésis, Nord
 Beaumont-Hague, in Manche
 Beaumont-Hamel, Somme
 Beaumont-le-Roger, Eure
 Beaumont-sur-Oise, Val-d'Oise
 Beaumont-sur-Sarthe, Sarthe
 Bomont, West Virginia